Sezon (1945/1946) był 43. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Tytuł obroniła drużyna Újpesti TC. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Deák, który w barwach klubu Szentlőrinci AC Barátság strzelił 66 goli.

1. runda 
W pierwszej rundzie 28 zespołów podzielono geograficznie na dwie grupy. Zespoły rozegrały 26. kolejkek spotkań, systemem "każdy z każdym". Po zakończeniu rundy zespoły z miejsc 1-5 trafiły do grupy mistrzowskiej, zespoły z miejsc 6-10 do grupy spadkowej, zaś zespoły z miejsc 11-14 bezpośrednio spadły do drugiej ligi.

Grupa wschodnia

Grupa zachodnia

2. runda 
Zespoły rozegrały 18. kolejek spotkań, systemem "każdy z każdym" z zespołami ze swojej grupy. W 2. rundzie nie uwzględniono rozstrzygnięć z 1. rundy.

W drugiej rundzie najlepsza drużyna 10-zespołowej grupy mistrzowskiej została mistrzem Węgier. W grupie spadkowej utrzymały się tylko 4 najlepsze drużyny.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1945 w piłce nożnej
1946 w piłce nożnej